Brix är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Brix
 Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix 
 Hans Brix
 Harald Brix

Se även 
 Brixskalan, en skala som anger innehållet av socker i en vattenlösning

Efternamn